Kontrasteinlauf steht für die Einbringung von Röntgenkontrastmittel in den menschlichen Darm mittels eines Einlaufes

 zur Darstellung des Dickdarmes, siehe Colon-Kontrasteinlauf
 zur Darstellung des Dünndarmes, siehe Enteroklysma.